Antonio Di Rosa (1951) – giornalista italiano
Donatella Di Rosa – cittadina italiana coinvolta in una vicenda giudiziaria
Francesco Di Rosa (1967) – oboista italiano
Franza Di Rosa (1954) – regista italiana
Manlio Di Rosa (1914-1989) – schermidore italiano
Maria Crocifissa Di Rosa (1813-1855) – religiosa italiana
Roberto Di Rosa (1939-2010) – politico italiano
Rosario Di Rosa (1975) – musicista italiano